Sergei Sakhnovski, né le  à Moscou, est un patineur artistique israélien. Il concourt en danse sur glace avec Galit Chait. Ils ont participé trois fois aux Jeux olympiques.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires:
 Ekaterina Svirina  (3 saisons pour la Russie : 1992-1995)
 Galit Chait (11 saisons pour Israël : 1995-2006)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique israélien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance en mai 1975
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie